Чемпионат Казахстана по футболу среди женщин 2013 года —  турнир, в котором приняли участие 7 женских клубов Казахстана. Шымкентский БИИК-Казыгурт стал чемпионом этого года.

Итоговая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 

2013
2013 год в женском футболе